

Onomastica 
 Carola – variante del nome Carla

Persone 
 Fabrizio Carola – architetto, designer e urbanista italiano
 Jeanne Carola Francesconi – scrittrice italiana
 Marco Carola – musicista e disc jockey italiano
 Carola di Vasa - regina consorte di Sassonia